Triana Belmonte (1942 -  Sevilla, 23 de juliol de 2019), també coneguda com a Triana la Bailaora, fou una artista i ballarina de flamenc trans que es va fer coneguda durant la Transició espanyola.

És reconeguda com una icona de l'activisme LGTB a l'estat espanyol i rep un homenatge anual a càrrec de l'Associació Trans Andalusa - Sylvia Rivera.

Primers anys 
Va néixer l'any 1942 i durant la seva joventut va patir els estralls de ser una persona trans visible. Durant el servei militar obligatori la van despullar i la van passejar per la caserna militar per humiliar-la

Carrera professional 
Triana Belmonte va començar treballant com a ballarina a teatres de de Sevilla juntament amb la seva amiga Pili Sevilla i, juntament amb ella, va desenvolupar una nova trajectòria pels locals més populars de la ciutat.

La seva carrera com a bailaora de flamenc va començar al Patio Andaluz de la plaza del Duque de Sevilla, on es desenvolupava a l'escenari amb gran art fins altes hores de la matinada amb els seus moviments del seu vestit, les castanyoles, els seus balls i la seva mirada.

Belmonte va gaudir d'un període de fama durant la Transició espanyola. També va treballar en creuers internacionals amb Pili Sevilla.

A banda del món de l'espectacle, Triana Belmonte va donar suport a la lluita i els col·lectius LGTBI i va esdevenir tot un símbol de visibilitat a la ciutat de Sevilla.

Últims anys 
En els últims anys de la seva vida Triana Belmonte va exercir com a brodadora en or per a imatges religioses. Poc temps abans de morir estava elaborant un mantell per a la Verge de Montserrat.

Referències 

Ballarins de flamenc